Педагогическото българско мъжко училище в Скопие има за цел да подготвя учители за голямата скопска епархия и за цяла Македония. Педагогическите курсове от Солунската българска мъжка гимназия се преместват в скопското училище, което дотогава е четирикласно. Към училището е създаден пансион, а на способните и заслужили българчета се дават стипендии.

Дейност 

Учебното заведение е наследник на мъжкото непълно четирикласно училище в Скопие. По това време в града има и девическо четирикласно непълно училище. През учебната 1895 – 1896 година Българската екзархия обявява мъжкото училище за педагогическо, като разкрива I педагогически курс. Така училището се преобразува в Третокласно и педагогическо, а през следващата 1896 – 1897 година училището има вече и II курс. Училището се помещава в преправено общинско здание до църквата „Света Богородица“. Броят на учениците постоянно се увеличава и Скопското училище е сред най-посещаваните в Македония. През първата година 10 учители обучават 200 ученици, а на следващата година достигат бройка от 250 ученици.

Успоредно с педагогическото училище е създадено и Българско девическо четирикласно училище, което през първата година има 50 ученички и 5 учителки. И двете училища се управляват от общ директор, назначаван от Българската екзархия.

В 1902 година се открива и Българско свещеническо училище. Разпределението на часовете в трите български училища – мъжкото педагогическо, девическото и свещеническото, се съгласува между учителите в тях и с Българската екзархия.

В Девическото училище през учебната 1901/1902 година управителят Иван Благоев преподава български език, физика и антропология, а учителите от мъжкото училище Димитър Галев – педагогика и Никола Янишлиев  – пеене, химия, минералогия, антропология. Училището става петкласно от учебната 1902/1903 година; учители от мъжкото училище, които преподават тогава и в него, са отец Протасий (закон Божи), Д. Галев (педагогика), Н. Янишлиев (пеене, химия, минералогия) и Хр. Николов (френски).

Отделно в Скопие се отварят и сръбско училище през 1892 година, католическо училище през 1894 година и влашко училище през 1896 година, има и 2 гръцки и 1 еврейско училища.

Директор и главен учител през 1895 – 1898 година е Христо Матов, като за кратко прекъсва работа, защото е в затвора след разкритията на Винишката афера.

Училището просъществува до 1913 година. Дейността му е възстановена по време на Първата световна война (1915 – 1918).

Преподаватели и възпитаници 

Сред по-известните възпитаници са:
  Александър Китанов, революционер
  Ангел Голомехов, учител и революционер
  Атанас Албански, революционер
  Борис Дрангов, военен и революционер
  Васил Драгомиров, революционер
  Димитър Ацев, комунист
  Дончо Лазаров, революционер
  Йордан Гюрков, революционер
  Иван Ингилизов, революционер
  Климент Хаджов, просветен деец
  Константин Иванов, революционер
  Наум Томалевски, революционер
  Панко Брашнаров, революционер
  Павел Шатев, революционер 
  Панчо Михайлов, революционер
  Стоян Кантуров, революционер
  Стоян Филипов, революционер
  Тодор Александров, революционер
  Христо Попантов, революционер

Документи

Вижте също 
 Скопско българско девическо училище
 Скопско българско свещеническо училище
 Битолска българска класическа гимназия
 Одринска българска мъжка гимназия
 Сярско българско педагогическо училище

Бележки